Йо́ван Йова́нович (псевдоним Змей (Змај); 24 ноября 1833, Нови-Сад — 3 июня 1904, Сремска-Каменица, Воеводина) — сербский поэт и переводчик.

Биография 
Отец Йована был мэром города Новый Сад.

Йован изучал юридические науки и медицину, был врачом в Пеште; позже жил в Вене. 

В 1864 году он основал в Пеште юмористическо-сатирический журнал «Змај» («Дракон»), который был принят с большим интересом. Популярность издателя журнала привела к возникновению псевдонима Змай, по которому литератора называли как в широкой прессе, так и в кругу друзей. В 1866 появилась его шутливая повесть «Шаран».

В конце 1860-х годов Йованович-Змай сосредоточился на литературной работе, однако после смерти жены и единственной дочери (в 1872 году) от туберкулёза он вернулся к врачебной практике, и впоследствии внёс существенный вклад в организацию медицинского образования в Сербии. Трагедию утраты семьи поэт выразил в  сборнике повестей «Увядшие розы». В 1877 вышла в свет его «Иллюстрированная военная хроника». Через несколько лет Йованович-Змай вернулся к ироничной и сатирической литературе. В 1878 он основал юмористический журнал «Карлик» (Стармали), а в 1880 — журнал для детей «Невен».

Собрание произведений Йована Змая было издано в 1880 в Новом-Саде, а в 1887 Миливой Шрепель выпустил в Загребе «Избранные стихотворения Змея-Йована Йовановича» («Odabrane pjesme Zmaja Jovana Jovanovica», латиницей, для хорватов). К этому изданию была приложена биография поэта.

В 1890-е годы вокруг литератора сложился круг образованной интеллигенции, оказывающей влияние на политические круги и провластные партии. Йован Змай скончался в 1904 году, его похороны стали общенациональным событием, на которое собрались представители самых разных международных кругов.

Литература 

В сербской литературе Йованович-Змай - один из ярких представителей романтизма. Однако поэзия Змая и особенно его юмористическое творчество охватывают широкий пласт сюжетов и художественных приёмов, отчасти предвосхищающих литературные тренды XX века. Начальный период творчества Змая отмечен поиском метафор и сочетанием элегии и гротеска. В произведениях, написанных в период семейной трагедии, чувствуется творческий кризис и неопределённость эстетических принципов. Период зрелости и позднее творчество характеризуются разноплановостью литературных приёмов и лёгкостью слога.

Переводы 
Йован Змай повлиял на развитие романтизма в сербской литературе и культуре, осуществив переводы ключевых произведений русской, немецкой, венгерской и английской поэзии на сербский язык. 
В переводах Змая сербские читатели познакомились с творчеством А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, И. Гёте, Г. Гейне, Ш. Петёфи, Г. Лонгфелло.

Детская литература 
В сербской литературе Йованович-Змай - классик поэзии для детей. Маленькие и простые детские стихотворения Змая так же популярны в Сербии, как стихи Корнея Чуковского или Агнии Барто в русскоязычной культуре. 
Издавая детские журналы и уделяя внимание детскому творчеству, Йован Змай способствовал расцвету сербской литературы первой половины XX века. 

В Сербии регулярно проводятся «Змаевы детские игры» (Zmaјeve dechјe game / Zmajeve decje igre) - большой праздник культуры и искусства, названный в честь Йована Змая.

Библиография на русском языке 
 Йован Йованович Змай. Стихотворения. \\ В кн. Библиотека всемирной литературы. Серия вторая. Том 85. Том. стр.781 — 787. 895
 Книга радости: Сербская поэзия о детях и для детей. Сборник на русском и сербском языках. — Белград: Просвета; М.:Вахазар, 2012.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Станишич Й. Йован Йованович Змай и русская поэзия XIX века // Взаимосвязи русской и зарубежных литератур. — Л., 1983. — С. 210—281.
 Йован Йованович-Змай Биографический очерк и детские стихи Змая в переводе Екатерины Польгуевой. 
 Йован Йованович-Змай. Избранные стихотворения в различных переводах (аудио)

Писатели Сербии
Поэты Сербии
Переводчики